Павел Эмильевич Лейкфельд (1859 — …) — русский философ и педагог, профессор философии Харьковского университета.

Семья 
П.Э. Лейкфельд - сын помещика Бахмутского уезда Екатеринославской губернии Эмиля Васильевича Лейкфельда.

Научная карьера 
Окончил Харьковский университет. Магистерская диссертация на тему «Разные направления в логике и основные задачи этой науки».

Заслуженный профессор Харьковского университета, преподаватель логики и философии. Также преподавал на Высших женских курсах в Харькове. Автор работ в области философии, логики и психологии. Участник российских и европейских съездов и научных конференций. Также заведовал кафедрой экспериментальной психологии в Харьковском университете. Сотрудник духовного журнала .

Избранное 
 О гипотетических суждениях
 Закон Вебера и закон Меркеля
 К вопросу о выработке интернационального языка (Харьков, 1905)

Литература 
 Историко-философский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805—1905) (сборник, Харьков, 1905)
Абашник В.А. Философская деятельность П.Э. Лейкфельда / Абашник Владимир Алексеевич // Грані (Дніпропетровськ). - 2012. - №8(88). - С. 69-72.
Абашник В.А. "О логическом учении об индукции" П.Э. Лейкфельда (1895) / Абашник Владимир Алексеевич // Гілея (Київ). - 2012. - Вип. 63. С. 290-294.

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Философы России
Педагоги России
Преподаватели Харьковского университета
Выпускники Харьковского университета
Родившиеся в 1859 году
Персоналии, чья дата смерти не установлена